Ardatov – località della Repubblica autonoma della Mordovia, parte della Federazione Russa
 Ardatov – località dell'Oblast' di Nižnij Novgorod, una delle Oblast' della Russia